SF1 oder SF 1 steht als Abkürzung für:
 SF 1, Schweizer Fernsehsender, 2012 umbenannt in SRF 1
 Sablatnig SF 1, deutsches Militärflugzeug des Ersten Weltkriegs
 Steroidogenic Faktor 1 in der Biologie

Abkürzung